Belem – statek

Zobacz też:
 Belém
 Bellem